Mal o maldat, manca de bondat que ha de tenir un segons la seva naturalesa o destí
 Mal o dolor
 Mal o malaltia
 Mal, abreviatura emprada per denominar la maltosa
 Toponímia:
 Torrent Mal (Moià), torrent dels termes municipals de Moià, Castellcir i Castellterçol (Moianès) 
 Torrent Mal (Solsonès), afluent per l'esquerra de la Riera de Gargallà que neix al terme municipal de Montmajor (Berguedà) 
 Varnol Mal, estat tributari protegit a l'agència de Rewa Kantha, del grup de Pandu Mehwas, presidència de Bombai (Índia)
 Biografies:
 Mal Whitfield (Bay City, Estats Units, 1924), atleta nord-americà 
 Suraj Mal (1707 - 1763), líder jat i maharajà de Bharatpur al Rajasthan 
 Miscel·lània:
 Mal d'ull, encanteri que sorgeix d'una mirada màgica amb intencions malignes.
 Eix del Mal, expressió utilitzada pel president dels Estats Units George Bush en referir-se a uns països els quals, segons el discurs polític del seu govern, patrocinarien el terrorisme